Mechnice ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Mechnice (Dąbrowa), Dorf der Gmina Dąbrowa der Woiwodschaft Opole
 Mechnice (Kępno), Dorf der Gmina Kępno in der Woiwodschaft Großpolen